gmina Koziegłowy – gmina wiejska, powiat będziński, gubernia piotrkowska
 gmina Koziegłowy – gmina wiejska, powiat będziński/zawierciański, województwo kieleckie/śląskie

Zobacz też 
 Koziegłowy (gmina)
 gmina Koziegłówki